Ahlf ist der Familienname folgender Personen:

Ernst-Heinrich Ahlf (* 1943), deutscher Jurist, Beamter im Bundeskriminalamt  und Hochschullehrer 
Markus Ahlf (* 1977), deutscher Fußballspieler